Feria  o La Feria puede referirse a:

 Feria, exposición
 Feria comercial, Feria profesional, Expo, Feria de muestras.
 Feria andaluza

Toponimia 
 Feria. Municipio en la provincia de Badajoz, España.
 La Feria, ciudad de Texas.

Literatura y música 
 La feria (1963), libro de Juan José Arreola.
 Feria (novela), libro de Ana Iris Simón, publicado en 2020
 La Feria, compañía de teatro chilena.

Además 
 Ferias libres de Chile, institución centenaria que pervive en barrios chilenos.
 Ducado de Feria.